Гетьман:

Фамилия 
 Гетьман, Алексей Алексеевич (род. 1975) — украинский футболист.
 Гетьман, Антон Александрович (род. 1964) — советский и российский менеджер культуры, продюсер.
 Гетьман, Анатолий Павлович (род. 1958) — ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мурого.
 Гетьман, Вадим Петрович (1935—1998) — глава Национального банка Украины (1992—1993), Герой Украины.
 Гетьман, Василий Прокофьевич (1924—2013) — электромонтажник, Герой Социалистического Труда.
 Гетьман, Виктор Григорьевич (род. 1950) — советский и украинский учёный, доктор экономических наук, профессор.
 Гетьман, Иван Ильич (1931—1981) — советский учёный в области стоматологии, педагог.
 Гетьман, Михаил Романович (1912—1960) — разведчик, гвардии красноармеец, полный кавалер ордена Славы.
 Гетьман, Николай Афанасьевич (1922—1996) — сапёр, старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Гетьман, Семён Григорьевич (1903—1985) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Гетьман, Юрий Алексеевич (род. 1971) — советский и украинский футболист.

Произведения 
 «Гетьман» — роман Н. В. Гоголя.

См. также

Примечания